L'édition 2017 du tournoi de tennis d'Istanbul se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Marin Čilić remporte l'épreuve en simple, Roman Jebavý et Jiří Veselý celle en double.

Faits marquants

Forfait 
On note le forfait du Moldave Radu Albot. Il est remplacé par Mohamed Safwat.

Pendant le tournoi 
Marin Čilić remporte le  match de sa carrière lors de son 1/4 de finale face à Steve Darcis. Il devient ainsi le troisième Croate à atteindre ce palier, après Goran Ivanišević (599 matchs en carrière) et Ivan Ljubičić (429).

Lauréats 
Le Croate Marin Čilić remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Milos Raonic.

En double, Roman Jebavý et Jiří Veselý décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Tuna Altuna et Alessandro Motti, sans leur laisser un seul jeu. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul (WTA 2017)
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2017
Istanbul
Tennis en mai 2017
Sport en Turquie en 2017